Данабек Жумагулович Сужанов (род. 26 декабря 1984 года) — казахстанский боксёр-любитель, трёхкратный чемпион Казахстана, бронзовый призёр Азиады-2010, мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Биография 
Данабек Сужанов родился в Серебрянске, в Восточном Казахстане.
Боксом занимался с 2004 года. Тренировался в Усть-Каменогорске под руководством заслуженного тренера Казахстана по кикбоксингу Владимира Речицкого.

По окончании боксёрской карьеры работает руководителем боксёрского клуба Arena boxing club в Астане.

Карьера 
Трёхкратный чемпион Казахстана 2009, 2010, 2011 гг. 

Бронзовый призёр Летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу, Китай.

Победитель Кубка Президента РК-2012 .

Участник Олимпиады 2012 года в Лондоне. В первом же бою обидно проиграл со счётом 10-14 чемпиону Азиады-2010 индийскому боксёру Сингху Вижендеру .

Семья 
Супруга – Эндира, сын — Тамирлан (2011).

Примечания

Ссылки 
 Данабек Сужанов на сайте "Олимпийцы Казахстана".
 Наши чемпионы на сайте Акима ВКО

Боксёры Казахстана
Чемпионы Казахстана по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса